Czerepyn − wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie korsuński
 Czerepyn − wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie tetyjowskim
 Czerepyn − wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Czerepyn − wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie owruckim